Corfe Castle – castello del Dorset che dà il nome al villaggio omonimo
 Corfe Castle – villaggio e parrocchia civile del Dorset  che prende il nome dal castello omonimo
 Corfe Castle o Corfe Castle Liberty – centena del Dorset di cui faceva parte il villaggio di Corfe Castle